ФК Врбас може бити:

 ФК Врбас Бања Лука
 ФК Врбас Пријебљези
 ОФК Врбас, до 30. јула 2007. клуб се звао ФК Врбас